Le Faouët kan syfta på:
 Le Faouët, Côtes-d'Armor
 Le Faouët, Morbihan